Бурмистров, Александр:
 Бурмистров, Александр Борисович (1941—2018) — актёр театра кукол имени Образцова.
 Бурмистров, Александр Иванович (1929—2008) — советский работник угольной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Бурмистров, Александр Олегович (род. 1991) — российский хоккеист.